Макаровская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Верховского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Верховский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 41 км, до центра муниципального образования Верховского Погоста — 0,3 км. Ближайшие населённые пункты — Патракеевская, Кузьминская, Верховский Погост, Павловская, Осташевская, Васютинская, Тарасовская.

По переписи 2002 года население — 117 человек (60 мужчин, 57 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района